Internazionali d'Italia 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien i perioden . - . maj 2023. Det er den 80. udgave af Internazionali d'Italia, og det er sæsonens femte turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2023 og sæsonens femte turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2023.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Internazionali d'Italia 2023 andrager € ? ekskl. per diem, der fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2023 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ??? af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  2023 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ??? af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Internazionali d'Italia
 ATP Tour - Rom 2023 
 WTA - Rom 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023